Сафрониди:
 Сафрониди, Николай Афанасьевич (род. 1983) — российский футболист, тренер.
 Сафронов, Савелий Семёнович (Сафрониди, Савва Савельевич) (1925—1997) — советский футболист, тренер.